STE est un sigle pouvant désigner ou signifier :
 l’Atari STe,
 ,
 la chaîne respiratoire ou système de transport d'électrons,
 , en français l’anglais technique simplifié.

Ste est l'abréviation de sainte.